Graball bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Graball (Alabama)
 Graball (Georgia)
 Graball (Tennessee)